

Localidades

Tremont (Illinois)
Tremont (Mississippi)
Tremont (Pensilvânia)
Ou ainda:
Tremont City

Veja também
Trémont
Tremonton

Desambiguações de topônimos